Christian Schultz ist der Name folgender Personen:

* Christian Schultz (Diplomat) (1794–1878), deutscher Befreiungskämpfer, Generalleutnant und Diplomat
 Christian Schultz-Gerstein (1945–1987), deutscher Journalist
 Christian Wilhelm Schultz-Lorentzen (1873–1951), dänischer Missionar, Pastor, Propst, Eskimologe, Autor, Bibelübersetzer und Hochschulleiter